Ravca steht für

 Ravča (Ortschaft), Dorf im Süden von Kroatien

Ravca ist der Familienname von

 Bernard Ravca (???), in den 1930er und 1940er Jahren bekannter Künstlerpuppenmacher